В 2016 году ралли «Шелковый путь» прошло по России, Казахстане и Китаю с 9 июля по 24 июля 2016. Официальные победители — Сирил Депре и Айрат Мардеев.

Записи

Этапы

Результаты этапа

Автомобили

Итоговый зачет

Автомобили

Грузовики

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в России в 2016 году
Шёлковый путь (ралли)